Ataköy ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Ataköy (Afyonkarahisar), Ortschaft in türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Ataköy (Ahmetli), Ortschaft im Landkreis Ahmetli der türkischen Provinz Manisa
 Ataköy (Aksaray), Ortschaft in der türkischen Provinz Aksaray 
 Ataköy (Almus), Ortschaft im Landkreis Almus der türkischen Provinz Tokat
 Ataköy (Balıkesir), Ortschaft in der türkischen Provinz Balıkesir
 Ataköy (Bismil), Ortschaft im Landkreis Devrek der türkischen Provinz Diyarbakır
 Ataköy (Bulancak), Ortschaft im Landkreis Bulancak der türkischen Provinz Giresun
 Ataköy (Çarşamba), Ortschaft im Landkreis Çarşamba der türkischen Provinz Samsun 
 Ataköy (Çaykara), Ortschaft im Landkreis Çaykara der türkischen Provinz Trabzon
 Ataköy (Devrek), Ortschaft im Landkreis der türkischen Provinz Zonguldak
 Ataköy (Ekinözü), Ortschaft im Landkreis Ekinözü der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Ataköy (Görele), Ortschaft im Landkreis Görele der türkischen Provinz Giresun
 Ataköy (Haymana), Ortschaft im Landkreis Haymana der türkischen Provinz Ankara
 Ataköy (Hayrabolu), Ortschaft im Landkreis Hayrabolu der türkischen Provinz Tekirdağ
 Ataköy (Istanbul), Stadtteil von Istanbul
 Ataköy (Karacasu), Ortschaft im Landkreis Karacasu der türkischen Provinz Aydın
 Ataköy (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Ataköy (Karayazı), Ortschaft im Landkreis Karayazı der türkischen Provinz Erzurum
 Ataköy (Kars), Ortschaft in der türkischen Provinz Kars
 Ataköy (Kızıltepe), Ortschaft im Landkreis Kızıltepe der türkischen Provinz Mardin
 Ataköy (Köprüköy), Ortschaft im Landkreis Köprüköy der türkischen Provinz Erzurum
 Ataköy (Mardin), Ortschaft in der türkischen Provinz Mardin
 Ataköy (Menderes), Ortschaft im Landkreis Menderes der türkischen Provinz İzmir
 Ataköy (Nurdağı), Ortschaft im Landkreis Nurdağı der türkischen Provinz Gaziantep
 Ataköy (Ordu), Ortschaft in der türkischen Provinz Ordu
 Ataköy (Pınarhisar), Ortschaft im Landkreis Pınarhisar der türkischen Provinz Kırklareli
 Ataköy (Samandağ), Ortschaft im Landkreis Samandağ der türkischen Provinz Hatay
 Ataköy (Tirebolu), Ortschaft im Landkreis Tirebolu der türkischen Provinz Giresun
 Ataköy (Tutak), Ortschaft im Landkreis Tutak der türkischen Provinz Ağrı
 Ataköy (Ula), Ortschaft im Landkreis Ula der türkischen Provinz Muğla
 Ataköy (Ünye), Ortschaft im Landkreis Ünye der türkischen Provinz Ordu

 zwischenzeitlicher Ortsname des Dorfes Hadım in der Provinz Denizli